El Jagüey kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jagüey, Veracruz, Chicontepec, 
 El Jagüey, Zacatecas, Villanueva, 
 El Jagüey, Guerrero, Chilapa de Álvarez, 
 El Jagüey, Guanajuato, 
 El Jagüey, Tzintzuntzan, 
 El Jagüey, Maravatío, 
 El Jagüey, Ixtlahuacán del Río, 
 El Jagüey, Lagos de Moreno, 

Robotskapade Mexikoförgreningar